Raeder oder Räder steht für:
 Plural von Rad
 Raeder Motorsport, deutsches Motorsportteam

Raeder oder Räder ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Raeder (1842–1917), deutscher Dirigent 
 Cap Raeder (* 1993), US-amerikanischer Eishockeytorwart und -trainer
 Erich Raeder (1876–1960), deutscher Marineoffizier und Oberbefehlshaber der Reichs- und Kriegsmarine
 Gustav Raeder (1810–1868), Schauspieler, Bühnenkünstler und Possendichter
 Hans Ræder (1869–1959), dänischer klassischer Philologe
 Joachim Raeder (* 1951), deutscher Archäologe und Museumskurator
 Johann Friedrich Raeder (1815–1872), deutscher Kaufmann und Kirchenlieddichter
 Karl Friedrich Balthasar Raeder (1781–1861), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Lukas Raeder (* 1993), deutscher Fußballtorhüter
 Marie Raeder (1844–1885), deutsche Sängerin (Sopran) 
 Michael Raeder (* 1962), deutscher Musiker und Komponist
 Norbert Raeder (* 1968), deutscher Kneipenwirt und Politiker (GRAUE) aus Berlin
 Sabine Raeder (* 1966), deutsche Arbeits- und Organisationspsychologin
 Siegfried Raeder (1929–2006), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Susanne Räder-Großmann (1901–1971), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Ræder
 Rad
 Reder
 Rader
 Raether